Nattferd – debiutancki album studyjny norweskiego zespołu black metalowego Ragnarok. Został wydany w maju 1995 roku nakładem Head Not Found. Materiał został nagrany w X-Ray Studio.

Lista utworów 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Albumy Ragnarok
Albumy muzyczne wydane w roku 1995
Albumy Head Not Found